Entbindungsheim steht für folgende Einrichtungen zur Abwicklung von Geburten:

 Elisabethhaus (Windhoek), historisches Entbindungsheim in Windhoek
 Prinzessin-Rupprecht-Heim, historisches Entbindungsheim in Swakopmund
 Kaiserin Elisabeth-Wöchnerinnenheim, historisches Entbindungsheim in Wien
 Entbindungsheim für Ostarbeiterinnen, historisches Entbindungsheim in Braunschweig